Il doppio del torneo di tennis Camparini Gioielli Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Irakli Labadze e Jurij Ščukin che hanno battuto in finale Francesco Aldi e Tomas Tenconi 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Victor Ioniță (semifinali)
 Mustafa Ghouse /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinali)

 Irakli Labadze /  Jurij Ščukin (Campioni)
 Francesco Aldi /  Tomas Tenconi (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Camparini Gioielli Cup 2005